Il singolare del torneo di tennis Estoril Open 1992, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Carlos Costa che ha battuto in finale Sergi Bruguera 4–6, 6–2, 6–2.

Teste di serie 

 Ivan Lendl (quarti di finale)
 Emilio Sánchez (semifinali)
 Karel Nováček (secondo turno)
 Sergi Bruguera (finale)

 Francisco Clavet (primo turno)
 Goran Prpić (primo turno)
 Jordi Arrese (semifinali)
 Javier Sánchez (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Estoril Open 1992
ATP Tour 1992